È stata la prima edizione del torneo.

In finale Cori Gauff ha sconfitto Wang Qiang con il punteggio di 6-1, 6-3.

Teste di serie 

  Serena Williams (secondo turno)
  Petra Martić (quarti di finale)
  Cori Gauff (campionessa)
  Dar'ja Kasatkina (secondo turno)

  Amanda Anisimova (quarti di finale) 
  Wang Qiang (finale) 
  Sara Sorribes Tormo (secondo turno, ritirata) 
  Caroline Garcia (quarti di finale)

Wildcard 

  Sara Errani (quarti di finale)
  Giulia Gatto-Monticone (primo turno)

  Serena Williams (secondo turno) 
  Venus Williams (primo turno)

Qualificate 

  Paula Ormaechea (primo turno)
  Lisa Pigato (primo turno)
  Caty McNally (primo turno)

  Anna-Lena Friedsam (secondo turno) 
  Martina Di Giuseppe (secondo turno) 
  Anna Karolína Schmiedlová (secondo turno)

Lucky loser 

  Ljudmila Samsonova (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Emilia Romagna Open 2021